Abderrahmane Boushaki (1896–1985) (Árabe: عبد الرحمان بوسحاقي) fue un militar y político argelino que participó en la Primera Guerra Mundial y participó en el estallido de la guerra de independencia de Argelia.

Educación 

Boushaki nació en 1896 en el pueblo de Soumâa al sur de la actual ciudad de Thenia, a unos 50 km al este de la gran ciudad de Argel, y su familia desciende del teólogo malikita Sidi Boushaki (1394-1453), quien fundó la Zawiya de Sidi Boushaki en 1440 durante el siglo XV.

Su padre es Ali Boushaki (1855-1965), Muqaddam de Tariqa Rahmaniyyah en la Baja Cabilia, mientras que su madre es Lallahoum Ishak Boushaki, descendiente como su marido del teólogo Sidi Boushaki en la rama del pueblo de Meraldene.

Su abuelo Mohamed Boushaki (1838-1893), conocido por el seudónimo de Moh Ouali, también fue Muqaddam de la misma Tariqa y sus tíos paternos y maternos eran imanes musulmanes al igual que sus primos.

Luego recibió una educación religiosa según la referencia Islámica argelina En las tres escuelas místicas de Zawiya de Sidi Boushaki, Zawiya de Sidi Boumerdassi y Zawiya de Sidi Amar Cherif, además de una conciencia política según la ideología del nacionalismo independentista argelino bajo el patrocinio de su tío paterno Mohamed Seghir Boushaki (1869-1959).

Además de su actividad académica en este ambiente sufí, trabajó en la agricultura y la ganadería cerca de los pueblos de los alrededores de Meraldene, Tabrahimt, Gueddara, Azela y Mahrane.

Primera Guerra Mundial 

Boushaki fue requisado desde el estallido de la Primera Guerra Mundial para pasar inmediatamente al frente militar en Francia con miles de jóvenes argelinos convocados para participar en el esfuerzo bélico contra Ejército Imperial Alemán a cambio de la promesa de derechos civiles y políticos que le serán concedidos a los nativos argelinos en caso de victoria.

Estas promesas de la administración de la ocupación francesa de Argelia a estos jóvenes fueron para recompensarlos dando la independencia a Argelia, o al menos igualando a los argelinos con los colonos extranjeros en los derechos y deberes de la ciudadanía, a pesar de las fetuas de algunos argelinos teólogos prohibiéndoles alistarse en las tropas francesas.

Luego, Boushaki se alistó e incorporó por la fuerza en 1914 con aproximadamente 173 000 argelinos musulmanes al ejército francés (80 000 llamados a filas y 60 000 comprometidos) bajo el servicio militar obligatorio introducido en 1912, que inicialmente fue parcial y pasó al servicio militar obligatorio generalizado a partir de 1916.

Fue asignado a los soldados del  regimiento de fusileros argelinos de los cuales alrededor de 26.000 murieron o desaparecieron al final de la gran guerra.

Mientras combatía en el frente, la administración colonial en Argelia prometió a su familia la concesión de beneficios tales como primas de compromiso, salarios idénticos a los de los franceses, pensiones y subsidios.

Luego fue herido en 1916 y su mutilación le valió el ascenso al grado de cabo en las tropas de los escaramuzadores argelinos hasta el final de las hostilidades en Francia.

Soldados que murieron entre 1914 y 1918 

Varios soldados reclutados con Abderrahmane Boushaki en la región de Thénia (antigua Ménerville) perecieron en las batallas de la Gran Guerra entre 1914 y 1918, para señalar lo siguiente:

 Ahmed Boumachou, nacido el 23 de noviembre de 1896 y fallecido el 2 de septiembre de 1918.
 Ahmed Mazouz, nacido el 24 de octubre de 1896 y fallecido el 11 de junio de 1918.
 Ali Amraoui, nacido el 31 de enero de 1898 y fallecido el 14 de julio de 1918.
 Ali Bouhedi, supuestamente nacido en 1890, y muerto el 12 de septiembre de 1916.
 Ali Mechem, nacido el 11 de enero de 1897 y muerto el 16 de abril de 1917.
 Ali Mezali, nacido el 13 de mayo de 1894 y muerto el 6 de enero de 1916.
 Amer Takoucht, supuestamente nacido en 1897, y muerto el 31 de agosto de 1918.
 Ameur Belhabchia, presumiblemente nacido en 1888, y muerto el 12 de septiembre de 1916.
 Hamidah Tirsatine, presuntamente nacida en 1894 y fallecida el 8 de abril de 1919.
 Lounès Baki, nacido el 17 de diciembre de 1894 y muerto el 11 de marzo de 1916.
 Mohamed Agha, nacido el 26 de mayo de 1897 y fallecido el 13 de mayo de 1919.
 Mohamed Agourat, presumiblemente nacido en 1872, y fallecido el 7 de noviembre de 1916.
 Mohamed Draoui, presumiblemente nacido en 1897, y fallecido el 20 de marzo de 1919.
 Mohamed Firas, presumiblemente nacido en 1892, y fallecido el 15 de marzo de 1916.
 Mohamed Razibaoune, nacido el 19 de diciembre de 1897 y fallecido el 11 de marzo de 1917.
 Mohamed Haddad, presumiblemente nacido en 1890, y fallecido el 22 de octubre de 1916.
 Mohamed Kordali, presumiblemente nacido en 1892, y fallecido el 20 de julio de 1918.
 Mohamed Sida, nacido el 4 de octubre de 1897 y fallecido el 29 de agosto de 1918.
 Mohamed Taghezoult, nacido el 20 de junio de 1898 y fallecido el 22 de febrero de 1919.
 Mohamed Talibi, nacido el 4 de febrero de 1898 y fallecido el 14 de febrero de 1919.
 Rabah Amalou, presuntamente nacido en 1897 y muerto el 29 de octubre de 1918.
 Rabah Tariket, nacido el 1 de febrero de 1896 y fallecido el 11 de abril de 1918.
 Saïd Younès, nacido el 4 de julio de 1897 y fallecido el 14 de agosto de 1918.
 Slimane Mermat, presuntamente nacido en 1895 y muerto el 30 de mayo de 1918.

Asociación de Discapacitados y Veteranos 
Boushaki se unió a la asociación llamada  () para preservar sus derechos morales y materiales, así como los de los huérfanos y padres de otros soldados argelinos que participó en la Primera Guerra Mundial.

Luego trabajó con su Mohamed Belhocine (1893-1972), ex alcaide de Beni Zmenzer en Tizi Uzu, teniente de reserva, condecorado con la Medalla Militar, la Cruz de guerra (1914-1918) y Caballero de la Legión de Honor, para preservar los intereses de los veteranos que habían salido con vida de los horrores de la guerra.

Activismo político 

Tras su regreso del frente francés, Boushaki fue mutilado y pasó muchos años lidiando con las cicatrices de las terribles batallas en su cuerpo.

Luego se casó con Khedaouedj Boumerdassi, cuyo antepasado Sidi Boumerdassi fundó la Zawiya de Sidi Boumerdassi, y cuyo pueblo de Ouled Boumerdès está a pocos kilómetros de su pueblo de Soumâa.

Su mujer le dio a luz en 1935 al niño Yahia Boushaki que le trajo cierta felicidad ya quien se comprometió a educar en la rectitud del sufismo islámico y del nacionalismo militar independentista.

Luego emprendió con su primo de Meraldene llamado Aliouat Ishak Boushaki, que era soldado en el 6.º regimiento de escaramuzadores argelinos, un viaje político de entrada en Thenia, Boudouaou y Argel en estas dos ciudades coloniales a través del traslado de sus familias desde los pueblos de Soumâa y Meraldene a las localidades de Thénia (Ménerville) y Boudouaou (Alma) respectivamente.

Al igual que su otro primo Rabah Ishak Boushaki también de Meraldene, que fue soldado en el 1.º Grupo Africano de Artillería de Campaña, los dividendos de su participación y su supervivencia después de la guerra mundial de 1914-1918 se obtendrían a través de un reclamo activo por los derechos humanos, derechos de sus familias y de su pueblo argelino.

Otro amigo que sobrevivió al frente alemán fue Rabah Benzerga, quien era sargento en el  regimiento de escaramuzadores argelinos, y descendiente del pueblo de Azib-Merabtine cerca de Si Mustapha (ex Félix-Faure), recibió por parte de la administración colonial una tienda de comestibles en Thénia después de regresar de la guerra.

Mezquitas 

Una de las principales consecuencias de la participación de decenas de primos y vecinos de Abderrahmane Boushaki en el tributo de sangre durante la Gran Guerra, con casi una treintena de ellos muertos como mártires militares en Francia, fue la construcción de una mezquita para el culto musulmán (ibadah) en la ciudad colonial de Thenia.

De hecho, la llegada de Azeffoun del empresario Mohamed Naït Saïdi (1900-1981) a Thénia hizo posible construir esta mezquita en 1934 y alrededor de ella todo un complejo islámico compuesto por un pozo, un hammam, una panadería, un dormitorio para pasajeros, comercios y casas residenciales.

Fue el cuñado del cabo Boushaki, el imán Ali Boumerdassi, quien luego fue designado como el primer imán predicador en esta mezquita en el centro de la ciudad, y cuyos sucesores procedían de las dos aldeas de Soumâa y Meraldene.

Esta integración religiosa de los aldeanos de los alrededores en la vida espiritual de las ciudades coloniales permitió a Abderrahmane Boushaki participar en el nombramiento de su primo, el imán Hamidah Ishak Boushaki, como Bash Hezzab en Djamaa el Kebir en Argel, y de su hermano menor, el imán Brahim Boushaki como Hezzab también en la Mezquita Safir en la Casba de Argel.

Pacificación de pueblos 

La preparación política del curso de independencia no pudo erigirse sobre una estructura social de aldea plagada de males sociales, Boushaki trabajó con su tío, el concejal municipal Mohamed Seghir Boushaki, así como con Bachagha Mohamed Deriche para pacificar la región rural de Thenia de los allanamientos y delitos.

Este operativo de seguridad garantizó en los pueblos alrededor de Thénia una serenidad de los habitantes proporcionada por la autoridad administrativa y judicial del tribunal de la ciudad, además de las modalidades tradicionales del derecho consuetudinario y del pueblo.

Pero las duras y asfixiantes condiciones de la colonización francesa sobre los nativos no descartaron la necesidad y el imperativo de mantener una estructura clandestina para la solución de los problemas del pueblo, y así fue como el Cabo Boushaki participó en mantener en la sombra a los bandidos de honor y forajidos argelinos que huyó de la autoridad francesa por motivos nacionalistas, como Mohamed Mechkarini.

Guerra de Independencia de Argelia 

El compromiso del ex cabo Boushaki en la Guerra de Independencia de Argelia de 1954 no se hizo esperar, y fue decisivo a raíz de la preparación política y militar de su hijo Yahia Boushaki para que fuera un líder eficaz y eficiente en el combate militar contra Soldados franceses en la región de Thénia y, por extensión, en las vecinas Cabilia y Mitidja.

En efecto, el hecho de que este veterano militar no haya salido de la residencia de su casa en Soumâa desde su regreso de Francia en 1919, le permitió tejer toda una red política e insurreccional con los jóvenes militantes del  (MTLD) y la  (OS) que estaban listos y capacitados para desmantelar y desarraigar el sistema colonial en la región de Thénia y Argelia en general.

Así es como el pueblo de Soumâa, además de su referente musulmán y teológico, se convirtió en el centro neurálgico del Frente de Liberación Nacional (FLN) y del  (ALN) de guerreros como Rabah Rahmoune, Ali Touzout, Mohamed Bouchatal, Saïd Baki y otros Muyahidín.

Esta cómoda situación se invirtió cuando las tropas de infantería militar francesa bombardearon el pueblo de Soumâa subiendo desde Thénia por el lugar de Tamsaout el 23 de abril de 1957 y luego destruyeron el Zawiyet Sidi Boushaki y el mausoleo del teólogo Sidi Boushaki enterrando a los muyahidines bajo el escombros.

Aunque Abderrahmane Boushaki les había mostrado a los soldados sus medallas y trofeos como ex veterano para disuadirlos de destruir la aldea, todos los habitantes, compuestos por ancianos y niños, fueron deportados y secuestrados en los campamentos de las  (SAS) de Tidjelabine después de la destrucción del pueblo, y este ex cabo se encontró en el aislamiento del campo de concentración lejos de las noticias de su hijo Yahia Boushaki y los otros guerreros independentistas.

En cuanto a la red de activistas que se activaron en la ciudad de Thénia tras la devastación de los pueblos de los alrededores, como Bouzid Boushaki que fue detenido tras colocar una bomba en la oficina de correos de esta ciudad, fueron trasladados a la , que se encuentra en Souk El Had, tuvo que ser torturado y, a menudo, asesinado.

Argelia independiente 

La organización del  el 1 de julio de 1962 vio la participación de Abderrahmane con su padre Ali Boushaki que entonces tenía 107 años.

Y así Cheikh Ali fue el decano de los argelinos que vieron la llegada de los colonos franceses después de la  asentarse en Mitidja y Cabilia en 1872 cuando solo tenía 17 años después de que tomara parte en la .

Y aquí está, como Muqaddam de la Tariqa Rahmaniyyah, viendo a los miles de colonos franceses dejar sus casas, negocios y granjas solo con sus maletas, y esto para devolver Argelia a sus hijos y ciudadanos que han sido despojados de sus propiedades desde el 5 de julio de 1830.

Las autoridades de la Argelia independiente recompensaron entonces a Abderrahmane Boushaki cambiando el nombre de la avenida  por el nombre Calle Yahia Boushaki relacionado con su hijo Capitán Shahid Yahia Boushaki e instalando en esta amplia calle la sede del Kasma del Frente de Liberación Nacional (FLN) partido.

La provincia de Argel luego cambió el nombre de una gran propiedad en Bab Ezzouar con el nombre del distrito que también lleva el nombre del comisario político Yahia Boushaki.

En cuanto a su residencia, las autoridades revolucionarias le otorgaron una gran villa ubicada en 5, Rue Slimane Ambar, al sur de Thénia, en el lado de su pueblo natal de Soumâa.

Recibió en su residencia a los líderes oficiales y políticos que visitaron la ciudad de Thénia que no perdieron la oportunidad de visitar al padre del Shahid Yahia Boushaki y al hermano mayor del imán Brahim Boushaki para beber de las fuentes del Arco de los Béni Aïcha que dio lugar a la redacción de la  por el periodista  después de que el grupo de los 22 y el  (CRUA) organizaran su ilustre encuentro en la casa de .

Muerte 

El cabo Boushaki murió en 1985 en su casa ubicada en la calle Slimane Ambar, al lado de los pueblos de Soumâa, Gueddara y Meraldene.

Luego fue enterrado junto a su padre, el Muqaddam Ali Boushaki, y su tío Mohamed Seghir Boushaki en el cementerio musulmán de Thénia llamado Djebbana El Ghorba.

Bibliografía

Véase también 
 Lista de Argelinos

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web "www.thenia.net" sobre Thénia
 Primer sitio web "http://menerville.free.fr" sobre "Ménerville y Thénia" antes de 1962
 Segundo sitio web "http://menerville2.free.fr" sobre "Ménerville y Thénia" antes de 1962

Portales 

Hombres
Nacidos en 1896
Nacidos en Thenia
Personas de Thenia
Fallecidos en 1985
Fallecidos en Thenia
Fallecidos en Argelia
Argelinos
Cabileños
Bereberes
Asharismo
Sufíes
Familia Boushaki
Revolucionarios de Argelia
Boushaki
Boushaki
Políticos del Frente de Liberación Nacional (Argelia)
Nacionalismo en Argelia
Guerra de Argelia